Черан има више значења:

 Општина Черан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Черан (Черан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику